Az aragóniai nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt a Motorland Aragónban rendezték szeptember 30-án.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Aragon
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban